Fabijan je lahko:

 Fabijan, moško osebno ime 
 Fabijan, priimek več znanih ljudi

Glej tudi 
 Fabian (razločitev)